Ачин — многозначный термин.

 Ачин (приток Кадрина) — река в Республике Алтай (Россия).
 Ачин (приток Нижней Тунгуски) — река в Красноярском крае.
 Ачин (единица веса) — устаревшая единица веса, употреблявшеяся в Неаполе и Сицилии при взвешивании драгоценных металлов. Для этих предметов единицей веса принимается фунт (ливр), заключающий в себе 12 унций, сод. 320 граммов. Ачин = 1/7200 ливра = 4,455 сантигр. Ачин разделяется на 2 обола.
 Ачин — одно из названий представителя народа Ачех.
 Ачин (район) — район провинции Нангархар в Афганистане;
 Ачинская (улица) - г. Екатеринбург , микрорайон " Семь ключей ".

Примечания